Eduard Schmidt puede hacer referencia a:

Eduard Schmidt (1879–1963), arqueólogo alemán.
Eduard Schmidt (1887–1955), político alemán.
Eduard Schmidt von der Launitz (1797–1869), escultor alemán e historiador del arte.
Eduard Schmidt-Weißenfels (1833–1893), escritor y político alemán
Eduard Oscar Schmidt (1823–1886), zoólogo alemán.